Robert I d'Artois dit «el Bo» (1216 - El-Mansura, Egipte, 1250), príncep de França i comte d'Artois (1237 -1250).
 Robert I de Borgonya dit «el Vell» (1011 – Fleury-sur-Ouche 1076) príncep de França i duc de Borgonya (1032 -1076)
 Robert I de Courtenay (? - 1228), emperador llatí de Constantinoble entre els anys 1221 i 1228 
 Robert I de Dreux (1123 - Braine 1188), príncep de França i comte de Dreux (1137 -1184) 
 Robert I d'Escòcia (1274 – 1329), rei d'Escòcia, d'ascendència normanda fundador de la Casa de Bruce.
 Robert I de Flandes dit «el Frisó» (~1035 - 1093, Wynendaele), comte de Flandes de 1071 a 1093 
 Robert I de França (866 - 923), rei de França (922 – 923) 
 Robert I d'Hesbaye, comte d'Hesbaye, fill de Lambert d'Hesbaye (comte a Hesbaye i a Nèustria).
 Robert I de Nàpols dit el Prudent (1278 - Nàpols 1343), rei de Nàpols i comte de Provença (1309 -1343)
 Robert I de Normandia dit «el Magnífic», «el Liberal» i «el Diable» (c. 1000 - 1035), Duc de Normandia (1027 -1035)
 Robert I del Palatinat dit «el Roig» (Wolfratshausen, 1309 - 1390, Neustadt an der Weinstraße) elector/ comte palatí del palatinat del Rin de 1353 a 1390
 Robert I de Parma (Florència, 1848 - Pianore, 1907), últim duc de Parma